Шарчинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шарчинский сельсовет — в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Шарчинский сельсовет — в Сузунском районе Новосибирской области.